Зикуиран има више значења:

 Зикуиран (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зикуиран (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику